Musée des Beaux-Arts peut faire référence à :

Afrique

Algérie 
 le musée national des Beaux-Arts d'Alger

Amérique du Nord

Canada 
 le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse
 le Musée des beaux-arts de l'Ontario
 le Musée des beaux-arts de Montréal
 le Musée des beaux-arts de Sherbrooke
 le Musée des beaux-arts du Canada
 le Musée national des beaux-arts du Québec

États-Unis 
 le musée des Beaux-Arts de St. Petersburg (Museum of Fine Arts), en Floride
 l'Art Institute of Chicago, dans l'Illinois
 le musée des Beaux-Arts de Boston (Museum of Fine Arts, Boston), Massachusetts
 le  (Michele & Donald D'Amour Museum of Fine Arts, Springfield), Massachusetts
 le Detroit Institute of Arts, Michigan
 le Minneapolis Institute of Art, au Minnesota
 le Metropolitan Museum of Art, New York
 l’Everson Museum of Art, État de New York
 le Philadelphia Museum of Art, en Pennsylvanie
 le musée des Beaux-Arts de Houston (Museum of Fine Arts, Houston), au Texas
 le musée d'Art de Dallas, au Texas
 le musée des Beaux-Arts de Virginie
 la National Gallery of Art, Washington

Amérique du Sud

Argentine 
 Le musée national des Beaux-Arts, Buenos Aires

Brésil 
 Le musée national des Beaux-Arts, Rio de Janeiro

Chili 
 Le musée national des Beaux-Arts, Santiago

Cuba 
 Le musée national des Beaux-Arts, La Havane

Venezuela 
 Le Musée des Beaux-Arts de Caracas

Asie

Chine 
 le musée d'Art national de Chine, à Pékin
 le musée national de Chine, à Pékin
 le musée des Beaux-Arts de Shanghai
 le musée d'Art contemporain de Shanghai
 le musée d'Art de Macao
 le Ullens Center for Contemporary Art, à Pékin
 l'Espace 798 à Pékin
 le musée des Beaux-Arts du Jilin (), Changchun, province du Jilin

Corée du Sud 
 le musée national de Corée

Israël 
 le musée d'Israël, à Jérusalem

Japon 
 le musée national de Tokyo
 le centre national des Arts de Tokyo
 le musée d'Art Ōtsuka, à Naruto

Europe

Autriche 
 le musée d'Histoire de l'art de Vienne

Belgique 
 le musée royal des Beaux-Arts d'Anvers
 le musée Art et Histoire à Bruxelles
 les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles
 le musée des Beaux-Arts de Gand
 le musée communal des Beaux-Arts d'Ixelles
 le musée des Beaux-Arts de Liège
 Beaux-Arts Mons
 le musée des Beaux-Arts de Tournai

Biélorussie 
 le musée national des Beaux-Arts de Biélorussie

Espagne 
 le musée national d'Art de Catalogne, Barcelone
 le musée des Beaux-Arts, Bilbao
 le musée d'Art, Gérone
 le musée du Prado, Madrid
 le musée national centre d'art Reina Sofía, Madrid
 le musée Thyssen-Bornemisza, Madrid
 le musée municipal des Beaux-Arts, Santa Cruz de Tenerife
 le musée des Beaux-Arts, Valence
 le musée des Beaux-Arts, Séville

France

Grande-Bretagne 
en Angleterre
 le musée et galerie d'Art de Bristol
 le Fitzwilliam Museum, Cambridge
 le Tate Liverpool, Liverpool
 le Victoria and Albert Museum à Londres
 la National Gallery, à Londres
 le British Museum, à Londres
 l’Ashmolean Museum, Oxford
en Écosse
 la Galerie nationale d'Écosse, Édimbourg
au pays de Galles
 le Musée national de Cardiff

Hongrie 
 le musée des Beaux-Arts de Budapest

Italie 
 l’académie Carrara, Bergame
 le musée des Offices, Florence
 le musée Bagatti Valsecchi, Milan
 la pinacothèque Ambrosienne, Milan
 la pinacothèque de Brera, Milan
 le musée de Capodimonte, Naples
 la Galerie nationale de l'Ombrie, Pérouse
 les musées du Capitole, Rome

Pays-Bas 
 le Rijksmuseum, Amsterdam
 le musée Bredius, La Haye
 Mauritshuis, La Haye
 le musée De Lakenhal, Leyde
 le musée Kröller-Müller, près du village d'Otterlo
 le musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

République tchèque 
 la Galerie nationale de Prague

Roumanie 
 le musée des Beaux-Arts de Cluj

Russie 
 le musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
 le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg

Suisse 
 le musée des Beaux-Arts de Bâle
le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne
 le musée des Beaux-Arts du Locle
 le musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Vatican 
 les musées du Vatican

Vietnam 
 le musée des Beaux-Arts de Saigon

Voir aussi 
 Beaux-arts (disciplines)